Adelheid Steinmann (1866-1925), femme politique (DDP) et féministe allemande ;
 Dimitri Steinmann (1997-), joueur de squash suisse ;
 Gustav Steinmann (1856-1929), géologue, paléontologue et botaniste allemand ;
 Wulf Steinmann (1930-2019), physicien allemand.